Warning (engl. für Warnung) steht für:

 Warning (Elektropop-Band), deutsche Elektronik-Band
 Warning (Metal-Band), englische Doom-Metal-Band
 Warning (Album), Album der amerikanischen Band Green Day

Warning ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Warning (* 1995), deutsche Singer-Songwriterin
 Gerda Warning-Rippen (* 1942), deutsche Malerin und Theaterpädagogin
 Rainer Warning (* 1936), deutscher Literaturwissenschaftler und Romanist
 Wally Warning (* 19**), niederländischer Reggaesänger
 Walter Warning (1917–2002), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Warnung
 Warning Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 The Warning